Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 12001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 14 października 1999. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

12001-12100

12101-12200

12201-12300

12301-12400

12401-12500

12501-12600

12601-12700

12701-12800

12801-12900

12901-13000

Przypisy 

Lista planetoid 012001-013000